Скатерщиков  — русская фамилия, женская форма Скатерщикова.

Известные носители 
 Скатерщиков, Сергей Сергеевич (род. 1972) — русский предприниматель, писатель.
 Скатерщиков, Виктор Константинович — русский писатель, философ.